Beatia ist:
 eine antike Stadt in der römischen Provinz Hispania Tarraconensis, das heutige Baeza
 ein auf einen Bischofssitz in dieser Stadt zurückgehendes Titularbistum, siehe Titularbistum Beatia